|-
| 120301 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120302 - ||  || 13 mai 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120303 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120304 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120305 - || 2004 KF || 16 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 120306 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120307 - ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120308 - ||  || 22 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120309 - ||  || 23 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120310 - ||  || 24 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120311 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120312 - ||  || 5 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120313 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120314 - ||  || 11 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120315 - ||  || 12 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120316 - ||  || 12 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120317 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120318 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120319 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120320 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120321 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120322 - ||  || 17 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120323 - ||  || 18 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120324 - ||  || 21 iunie 2004 ||  || 
|-
| 120325 - ||  || 26 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120326 - ||  || 9 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 120327 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120328 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120329 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120330 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120331 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120332 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120333 - ||  || 27 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120334 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120335 - ||  || 17 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120336 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120337 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120338 - ||  || 10 august 2004 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120339 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120340 - ||  || 14 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120341 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120342 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120343 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120344 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120345 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120346 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120347 Salacia ||  || 22 septembrie 2004 || Palomar || , M. E. Brown, 
|-
|  ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || M. E. Brown, , 
|-
| 120349 Kalas ||  || 12 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 120350 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120351 - ||  || 14 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120352 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120353 - ||  || 4 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120354 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 120355 - ||  || 16 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120356 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120357 - ||  || 30 iunie 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120358 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120359 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120360 - ||  || 27 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120361 Guido || 2005 NZ || 3 iulie 2005 || New Mexico Skies || 
|-
| 120362 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120363 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120364 - ||  || 3 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120365 - ||  || 7 iulie 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120366 - ||  || 5 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120367 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120368 - ||  || 3 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120369 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120370 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120371 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120372 - || 2005 PY || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120373 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120374 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120375 Kugel ||  || 10 august 2005 ||  || C. Rinner
|-
| 120376 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120377 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120378 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120379 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120380 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120381 - ||  || 27 august 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120382 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120383 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120384 - ||  || 26 august 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120385 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120386 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120387 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120388 - ||  || 26 august 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120389 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120390 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120391 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120392 - ||  || 30 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120393 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120394 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120395 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120396 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120397 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120398 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120399 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120400 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-